ISL může znamenat:

 kód Islandu
 zkratka pro Indian Super League (indická fotbalová Superliga)
 zkratka pro International Soccer League (fotbalový turnaj z let 1960 až 1965, v České republice resp. Československu známý jako Americký pohár)
 zkratka pro Inter-Switch Link (proprietární počítačový protokol firmy Cisco pro provoz více VLAN na jednom spoji)